Cantalupa kan syfta på:

Geografi 
 Cantalupa, Piemonte – kommun och ort i metropolstaden Turin, Piemonte, Italien
 Cantalupa, Milano – ort i kommunen Milano, Lombardiet, Italien